Jean Chevalier peut désigner :
 Jean Chevalier (?-1438), évêque de Séez ;
 Jean Chevalier (1906-1993), écrivain et philosophe français ;
 Jean Chevalier d'Almont (1909-2003), général de brigade français ;
 Jean Chevalier (1913-2002), peintre abstrait et écrivain français ;
 Jean Chevalier, acteur et pensionnaire de la Comédie-Française.